Грегуар де Шалль (; 17 августа 1659, Париж — 25 января 1720, Шартр) — французский , , путешественник.

Биография 
Родился младшим пятым сыном мелкого буржуа. В 1681 году его отец умер. При разделе наследства его обошли, ему досталась лишь 1/10 часть имущества, и он вступил в ожесточенный спор со своими двумя старшими братьями, участвовал в поединке с одним из них и ранил его. Перед угрозой лишения свободы или изгнания, выбрал последнее и уехал в Новую Францию.

С помощью дяди основал свою собственную торговую компанию, занимающуюся продажей бобровых шкур, мехов и других товаров в Акадии. В 1688 году в результате набегов английских пиратов его бизнес был разрушен. Побывав в плену у англичан, возненавидел англичан, освободившись из плена, вынужден был вернуться во Францию, поселившись в Ла-Рошели.

В 1690 году, получив должность историографа французской эскадры, отправлявшейся в кругосветное плавание, и высадившись в 1691 году в Индии, исчез, и его дальнейшие похождения вплоть до 1713 года оставались загадкой.

Вернувшись во Францию, Шалль выступил со сборником рассказов: «Les illustres françaises» (1-е изд. в Гааге, 1713; 2-е изд., там же, 1723; 3-е изд. в Париже, 1748).

За какие-то цензурные нарушения подвергся в 1719 году ссылке в Шартр, где и умер в нищете.

Творчество 
Шалль никогда не публиковался под своим собственным именем, что объясняет его безвестность до повторного открытия в 1970-х годах.

Двумя его наиболее известными работами являются «Les Illustres Françaises», анонимно опубликованный в Гааге в 1713 году, переведенный на английский язык в 1727 году под названием «Знаменитые французские любовники»; «Настоящие истории любви нескольких французских личностей». Его перу принадлежит продолжение «Дон-Кихота Ламанчского».

После его смерти, без обозначения имени автора, был издан журнал его путешествия в Восточную Индию (Journal d’un voyage fait aux Indes Orientales, 1721).

Избранные сочинения 
 Les Illustres Françaises. Histoires véritables (1713),
 Continuation de l’histoire de l’admirable Don Quichotte de La Manche (1713),
 Journal du Voyage des Indes Orientales à Monsieur Pierre Raymond,
 Journal d’un voyage fait aux Indes Orientales par une escadre de six vaisseaux commandez par M. Du Quesne, depuis le 24 février 1690, jusqu’au 20 août 1691 (3 т., 1721),
 Le Militaire philosophe, ou Difficultés sur la religion, proposées au R. P. Malebranche, prêtre de l’Oratoire, par un ancien officier, 1768,
 Difficultés sur la religion proposées au P. Malebranche par M… officier militaire dans la marine (1982).

Примечания

Ссылки 
 
 Challe, Robert

Путешественники Франции
Писатели-путешественники
Французские писатели
Мемуаристы Франции XVIII века
историографы